El Torneig de Taixkent 2013, oficialment conegut com a Tashkent Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 14 de setembre de 2013 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista bielorussa Olga Govortsova va disputar les finals individual i de dobles però en ambdues fou superada i no va poder aixecar cap títol.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  

2013
WTA Tour 2013